Jimmy Ball, Canadees atleet
Jamie Ball, Zuid-Afrikaans wielrenner
James Ball, Brits para-wielrenner